Het ATP-tennistoernooi van Adelaide (officieel de South Australian Open) van 1988 werd gespeeld van 28 december 1987 tot en met 5 januari in het Australische Adelaide. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van het Memorial Drive Park.

Enkelspel

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Adelaide
ATP-toernooi van Adelaide